Фрезер:
 Фрезер — деревообрабатывающий инструмент.
 «Фрезер» — инструментальный завод в Москве.
 Шоссе Фрезер — шоссе в Москве.
 Завод «Фрезер» — футбольный клуб в Москве.
 «Фрезер» — стадион в Москве.
 «Фрезер» — название до 2020 года железнодорожной платформы «Андроновка» в Москве.

См. также 
 Фрэзер (фамилия)